Huy kan henvise til

 Huy (Belgien) – en by i Belgien
 Huy (kommune) – en kommune i Tyskland
 Huy (højdedrag) – et højdedrag i Harzen, Tyskland